Khémisset (stad), stad in Marokko
 Khémisset (provincie), provincie in Marokko